Aherne ist der Familienname folgender Personen:

 Brian Aherne (1902–1986), britischer Schauspieler
 Caroline Aherne (1963–2016), britische Comedian und Schauspielerin
 Fergus Aherne (* 1963), irischer Rugby-Union-Spieler
 Patrick Aherne (1901–1970), britischer Schauspieler

Siehe auch:
 Ahern
 A’Hern
 Ahearne
 Ahearn